

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Barq“ beginnt.

Barq 



Barqu 
 Barquero Arce, José Rafael (1931–2020), costa-ricanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Alajuela
 Barquet, Xavier (1959–2006), US-amerikanischer Filmproduzent und Schauspieler
 Barquín Arozamena, Celia (1996–2018), spanische Golfspielerin
 Barquín, Jacinto (* 1915), kubanischer Fußballspieler
 Barqūq (1339–1399), Sultan der Mamluken in Ägypten